Евгений Алексеевич Егоров: Егоров, Евгений Алексеевич (род. 1944) — советский и российский офтальмолог.
 Егоров, Евгений Алексеевич (род. 1955) — советский и российский экономист.